Porteirense – abitanti di Porteiras
Porteirense – abitanti di Porteirão